Imię i nazwisko Chris Lambert nosili lub noszą m.in.:
 Chris Lambert (1944–1968) – brytyjski kierowca wyścigowy
 Chris Lambert (ur. 1981) – brytyjski lekkoatleta, sprinter
 Chris Lambert (ur. 1988) – amerykański muzyk i piosenkarz

Zobacz też:
 Christopher Lambert (ur. 1957) – francuski aktor
 Christophe Lambert (ur. 1985) – niemiecki judoka